Gerum kan syfta på:

 Gerums socken – en socken i Gotlands södra härad
 Gerums landskommun –  en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Gerums församling – en församling i Fardhems pastorat i Sudertredingens kontrakt i Visby stift
 Gerums kyrka – en kyrkobyggnad i Visby stift
 Gerums distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–